

Персоналії 
 Майк Фоліньйо — канадський хокеїст.
 Маркус Фоліньйо — канадський хокеїст.
 Нік Фоліньйо — канадський хокеїст.

Топонім 
 Фоліньйо — місто та муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Перуджа.

Спорт 
 Фоліньйо — італійський футбольний клуб з однойменного міста.